Decker Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Decker Township (Illinois)
 Decker Township (Indiana)